Ingá steht für

 Ingá (Paraíba), ein Município im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
 Ingá (Fluss), einen Fluss im brasilianischen Bundesstaat Paraíba

Siehe auch:
 Inga (Begriffsklärung)